Айрат Назифович Каримов () — советский и российский футболист, вратарь.

Карьера 
Родился в 4 мая 1971 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Воспитанник ДЮСШ города Каменск-Шахтинский (первый тренер — А. В. Зырянов) и ростовского УОР (тренер — В. Г. Егоров). Участник финального турнира соревнований «Кожаный мяч» (1986).

На взрослом уровне выступал за клубы Ростовской области — «Ростсельмаш», «Шахтёр» (Шахты), СКА (Ростов-на-Дону), «Торпедо» (Таганрог).

В 1996 году перешёл в волгоградский «Ротор», в составе которого большую часть времени был запасным вратарём. Стал финалистом Кубка Интертото 1996, сыграв в турнире один матч. В высшем дивизионе сыграл первые матчи в 1998 году.

В 1999 и 2000 годах играл за нальчикский «Спартак». В 2001 году уехал в Казахстан, где играл за дубль «Жениса» (Астана), а также главные команды «Шахтёр» (Караганда) и «Алма-Ата» (Алма-Ата). Последний профессиональным клубом был «Петротрест». После завершения профессиональной карьеры выступал за любительские команды родного города.

Работал в Каменск-Шахтинском с детскими командами. Также некоторое время возглавлял местную любительскую команду «Прогресс».

Скончался 24 февраля 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footstat.ru
 Профиль на сайте ФК «Строитель» Каменск-Шахтинский

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Шахтёр» Шахты
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Петротрест»
Тренеры ФК «Прогресс» Каменск-Шахтинский